Каленчук:

 Каленчук, Василий Андреевич (1925—1981) — советский актёр.
 Каленчук, Максим Николаевич (род. 1989) — украинский футболист.
 Каленчук, Мария Леонидовна (род. 1955) — российский лингвист, профессор МПГУ и МГУ.